Vitaliano I Borromeo – (1390-1449) conte di Arona
Vitaliano VI Borromeo – (1620-1690) mecenate italiano
Vitaliano Borromeo (cardinale) – (1720-1793) cardinale
Vitaliano VIII Borromeo – (1792-1874) naturalista e letterato
Vitaliano IX Borromeo – (XVIII secolo) Botanico
Vitaliano X Borromeo – Arese (1892-1982) Principe e ufficiale di cavalleria del Regio Esercito